Film
 Mélyvíz Jankovics Marcell 1970-es animációs rövidfilmje
 Mélyvíz (The Deep End) 2001-es amerikai filmdráma
 Mélyvíz (Diving In) a Kyle, a rejtélyes idegen című amerikai misztikus sci-fi televíziós sorozat epizódja
 Mélyvíz a Comedy Central rövidfilm sorozata.
Zene
 Mélyvíz a V’Moto-Rock együttes ötödik nagylemezén megjelent dal